Cieki w Polsce
 Głębiec – potok, dopływ Wisły
 Głębiec – potok, dopływ Brennicy
 Głębiec – potok, dopływ Tylnika w dorzeczu Białej Lądeckiej

Przypisy